Виктор Александрович Сычёв (30 марта 1947, село Редкие Дубки, Хомутовский район, Курская область, РСФСР, СССР — 3 апреля 2006) — городской голова Мелитополя в 1998—2002 годах.

Биография 
В 1948 году семья Сычёва переехала в посёлок Новотаврический Ореховского района Запорожской области, где Виктор окончил сельскую школу. Затем он работал электрогазосварщиком на предприятиях Запорожья и проходил срочную службу на Черноморском флоте.

В 1970 году Сычёв окончил Запорожский машиностроительный институт, получив диплом радиоинженера. С 1967 года работал на заводе «Преобразователь» в городе Запорожье на должности инженера-конструктора и секретаря комитета комсомола, затем был заведующим отделом Запорожского городского комитета комсомола.

С 1974 по 1997 год служил в КГБ, а затем — в Службе безопасности Украины. C 1987 по 1994 год был руководителем Мелитопольского отдела КГБ (СБУ). Имеет воинское звание полковник запаса.

С марта 1990 до мая 1994 года Сычёв был депутатом Верховной Рады Украины I созыва, где он был членом комиссии по иностранным делам.

В 1998 году был избран городским головой Мелитополя, и занимал этот пост с октября 1998 года по июль 2002 года.

В 2006 году городским головой Мелитополя был избран сын Виктора Сычёва Дмитрий. А 3 апреля 2006 года, в день, на который была запланирована первая сессия новоизбранного горсовета, Виктор Сычёв умер.

Награды 
 Медаль «За безупречную службу»
 Медаль Международной кадровой академии «За эффективное управление»
 Орден Украинской православной церкви святого равноапостольного князя Владимира
 Звание «Почётный гражданин Мелитополя» (2010, посмертно)

Память 
 В мелитопольской шахматной школе ежегодно проводится шахматный турнир памяти Виктора Сычёва
 Почетная доска памяти Виктору Сычеву и его сына на здание ДК Шевченко.

Примечания 

Главы Мелитополя
Почётные граждане Мелитополя
Депутаты Верховной рады Украины от Мелитополя и Мелитопольского района
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва